Нахимсон — еврейская фамилия (буквально — сын Нахима, то есть Нахума).
 Нахимсон, Мирон Исаакович (1880—1938) — экономист и публицист, состоял в БУНДе.
 Нахимсон, Семён Михайлович (1885—1918) — революционер, военный комиссар Ярославского округа.
 Нахимсон, Фёдор Михайлович (1887—1938) — брат С. Нахимсона, юрист, председатель Ленинградского областного суда (1923—1928).